La tentación de San Antonio hace referencia a varios artículos:

Religión 
 Episodio místico ocurrido a san Antonio Abad.

Pintura 

 Los tormentos de San Antonio (Miguel Ángel)
Las tentaciones de san Antonio Abad (el Bosco).
 Tríptico de las Tentaciones de san Antonio del Bosco.
 Paisaje con las tentaciones de San Antonio de Claude Lorrain.
 La tentación de San Antonio (Cézanne, París).
 La tentación de San Antonio (Cézanne, particular).
 Las Tentaciones de san Antonio (Grünewald).
 La tentación de San Antonio (Dalí).
 Políptico de San Antonio de Piero della Francesca.
 La tentación de San Antonio (Martin Schongauer, MET).
 La tentación de San Antonio (Leonora Carrington).
 La tentación de San Antonio (Marx Ernts).

Literatura 
 La tentación de San Antonio (Flaubert) de Gustave Flaubert.

Música 
 La tentación de San Antonio (Werner Egk), de Werner Egk.
 La tentación de San Antonio (ópera), ópera de Luis Jaime Cortez.

Cine 
 La tentación de San Antonio (película) de George Méliès.
 La tentación del Dr. Antonio de Federico Fellini.
 O ornitologo de João Pedro Rodrigues.